Медынцево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Медынцево — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Медынцево — село в Ульяновском районе Калужской области.
 Медынцево — село в Арзамасском районе Нижегородской области.